Натик:
 Натик — проповедник в некоторых течениях ислама.
 Натик, Саад — иракский футболист

См. также 
 Нейтик — город в Массачусетсе (США).